Die Liste der Mannschaftskader der NB I. Szabó László csoport 2010/11 enthält alle Schachspieler, die in der ungarischen NB I. Szabó László csoport 2010/11 mindestens einmal eingesetzt wurden.

Allgemeines 

Die Stärke des gemeldeten Mannschaftskaders war nicht begrenzt. Mit 14 eingesetzten Spielern kam der Vasas Sport Club aus, während Szombathelyi MÁV Haladás VSE 29 Spieler einsetzte.

Punktbeste Spieler der Saison waren mit je 9,5 Punkten aus 11 Partien Dávid Bérczes (Aquaprofit NTSK) und Ervin Tóth (Községi Sportegyesület Decs), einen halben Punkt weniger erreichten Bérczes' Mannschaftskollegen Robert Markuš, Péter Prohászka und Tícia Gara, wobei Markuš nur zehn Partien spielte.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom September 2010); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom September 2010), ist diese Zahl eingeklammert, so handelt es sich um eine nationale Wertung
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom September 2010; AUT = Österreich, BIH = Bosnien und Herzegowina, CZE = Tschechische Republik, FRA = Frankreich, GER = Deutschland, GRE = Griechenland, HUN = Ungarn, MNE = Montenegro, POL = Polen, ROU = Rumänien, SRB = Serbien, SLO = Slowenien, SVK = Slowakei, UKR = Ukraine, VIE = Vietnam
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

Aquaprofit NTSK

ASE Paks

Szombathelyi MÁV Haladás VSE

Csuti Antal SK Zalaegerszeg

Községi Sportegyesület Decs

Pénzügyőr Sport Egyesület

Mátyásföldi Lawn Tenis Club

Honvéd - Balázs Diák

Makói Spartacus Vasas Sportegyesület

Kazincbarcika Városi Sakk Club

Vasas Sport Club

Tabáni Spartacus-Vízművek

Anmerkungen 
 Kampflose Niederlagen sind in den Einzelbilanzen nicht berücksichtigt, kampflose Siege finden Berücksichtigung.

Weblinks 
 Ergebnisse beim ungarischen Schachverband (ungarisch)

Schach (Ungarn)
Wikipedia:Liste
Schach 2010
Schach 2011